Sakari Lindfors, né le  à Helsinki en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait en position de gardien.

Biographie

Carrière 
En 1985, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 161. Son maillot floqué du numéro 35 est retiré de l'équipe du HIFK.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1985-1986 || HIFK || SM-liiga
|| 0 || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 1986-1987 || HIFK || SM-liiga
|| 20 || || || 3.86 || .886 || || || 2 || || || 2.25 || .943 || ||
|-
| 1987-1988 || HIFK || SM-liiga
|| 39 || || || 2.51 || .919 || || || 6 || || || 4.40 || .897 || ||
|-
| 1988-1989 || HIFK || SM-liiga
|| 24 || || || 3.72 || .898 || || || 2 || || || 3.53 || .918 || ||
|-
| 1989-1990 || HIFK || SM-liiga
|| 42 || || || 3.48 || .896 || || || 2 || || || 4.05 || .910 || ||
|-
| 1990-1991 || HIFK || SM-liiga
|| 41 || || || 3.48 || .905 || || || 3 || || || 4.67 || .880 || ||
|-
| 1991-1992 || HIFK || SM-liiga
|| 38 || || || 3.45 || .895 || || || 9 || || || 3.12 || .923 || ||
|-
| 1992-1993 || HIFK || SM-liiga
|| 39 || || || 3.22 || .901 || || || 4 || || || 3.06 || .913 || ||
|-
| 1993-1994 || HIFK || SM-liiga
|| 43 || || || 3.12 || .901 || || || 3 || || || 3.58 || .920 || ||
|-
| 1994-1995 || HIFK || SM-liiga
|| 44 || || || 2.77 || .925 || || || 3 || || || 2.02 || .938 || ||
|-
| 1995-1996 || HIFK || SM-liiga
|| 38 || || || 2.98 || .913 || || || 3 || || || 3.67 || .890 || ||
|-
| 1996-1997 || HIFK || SM-liiga
|| 29 || || || 3.20 || .899 || || || || || || || || ||
|-
| 1997-1998 || HIFK || SM-liiga
|| 19 || || || 2.44 || .907 || || || 0 || || || - || - || ||
|-
| rowspan='2'| 1998-1999 || EC Graz || EBEL
|| 0 || || || - || - || || || || || || || || ||
|-
| Färjestads BK || Elitserien
|| 21 || || || 2.54 || .908 || || || 3 || || || 3.70 || .877 || ||
|-
| 1999-2000 || Milano || Série A
|| - || || || - || .- || || || || || || || || ||
|-
| 2000-2001 || HIFK || SM-liiga
|| 23 || || || 3.24 || .907 || || || 0 || || || - || - || ||
|-
| 2001-2002 || HIFK || SM-liiga
|| 32 || || || 2.99 || .902 || || || || || || || || ||

Notes et références 

Naissance en avril 1966
Naissance à Helsinki
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du HIFK
Joueur du Graz 99ers
Joueur du Färjestads BK
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Médaillé d'argent olympique finlandais
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992